Cabezas de Alambre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezas de Alambre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cabezas de Alambre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar